Die Kangaroo Cup International Ladies Open Tennis 2017 waren ein Damen-Tennisturnier in Gifu. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 1. bis zum 7. Mai 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Gifu